Die Spielzeit 1957 war die 26. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die sechste Saison der Nationalliga A.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1957. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1958 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Statistiken

Einzelnachweise 

57
Handballveranstaltung 1957